Internationaux Feminins De Le Vienne 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся во французском городе Пуатье, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон.

Соревнования проводились 24 — 30 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Петра Цетковская (№ 32 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 

 Кимико Датэ-Крумм выигрывает свой 1й в сезоне и 11й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Елена Балтача уступает свой 1й в сезоне и 3й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Ализе Корне со второй попытки побеждает в финале турнира федерации.
 Виржини Раззано выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

См. также 
 Вьеннский международный женский теннисный турнир
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Октябрь 2011 года
2011